El barranc de Roca és un barranc del terme de Gavet de la Conca, pertanyent a l'antic municipi de Sant Serni.

Es forma a l'antic territori de Terrassa, al sud-est del poble de Gavet i al nord-est del de Sant Serni, des d'on davalla cap al nord-oest, en direcció al costat est del poble de Gavet. Cap al tram final del seu curs rep per la dreta la llau de Terrassa.

S'aboca en el riu de Conques, ja anomenat riu de Gavet, just al davant del lloc on hi arriba el riu d'Abella.

Roca
Roca